58-ма армія (СРСР)
 58-ма загальновійськова армія (РФ)